

Patronyme 
hoang plus royal

 Antoine Hoang (né en 1995), joueur de tennis français 
 Nguyễn Hoàng (1525-1613), ou seigneur Tien, dignitaire vietnamien.
 Hoang Nam (1932-1992), pionnier du kung-fu en France.
 Liêm Hoang-Ngoc (né en 1964), économiste et homme politique français.
 Hoàng Anh Tuấn (né en 1985), haltérophile viêtnamien.
 Hoang Thanh Trang (née en 1980), joueuse d'échecs hongroise d'origine vietnamienne.
 Hoàng Tụy (1927-2019), mathématicien vietnamien.
 Hoàng Xuân Sính (née en 1933), mathématicienne vietnamienne.
 Hoàng Xuân Vinh (1974-), tireur vietnamien médaillé olympiques.
 Hoàng Xuân Hãn (1908–1996), mathématicien et historien vietnamien. 
 Hoàng Minh Thảo (1921–2008) général et théoricien de l'Armée populaire vietnamienne.
 Hoàng Hoa Thám (1858-1913), nationaliste vietnamien.
 Hoang Mai (né en 1973), notaire et homme politique canadien. 
 Antonin-Tri Hoang (né en 1989), clarinettiste et saxophoniste français.
 Nguyễn Huy Hoàng (né en 1981), joueur de football vietnamien.
 Ken Hoang (né en 1985), joueur professionnel américain de jeu vidéo.
 Lê Nguyên Hoang (né en 1987), vidéaste vulgarisateur, mathématicien et informaticien français.
 Lý Chiêu Hoàng (1218-1278), neuvième et dernière représentante de la dynastie Lý.
 Đinh Tiên Hoàng (924-979), premier empereur du Đại Cồ Việt.

Toponyme  
 Hoàng Liên Sơn, chaîne de montagnes du Nord du Viêt Nam et du Sud de la
 District de Hoang Mai, district urbain (Quận) de Hanoï au Viêt Nam.

Divers 
 Hoàng Anh Gia Lai, club vietnamien de football basé à Pleiku